Монтжуїк — гора у Барселоні
 Монтжуїк (Жирона) — гора у Жироні
 Монтжуїк (фортеця) — фортифікаційна споруда на горі Монтжуїк
 Монтжуїк (цвинтар) — некрополь у Барселоні на горі Монтжуїк
 Монтжуїк (шлях) — колишня вулична траса, розташована на горі Монжуїк в Барселоні, Каталонія, Іспанія.
 Монтжуїк (фунікулер) — фунікулер у місті Барселона.
 Монтжуїк (канатна дорога) — канатна дорога у місті Барселона.
 Монтжуїк (телевежа) — телевежа на горі Монтжуїк.
 Сантс-Монжуїк — один із десяти районів міста Барселона.

Див. також